De Europese kampioenschappen tafeltennis 2009 (officieel: LIEBHERR European Table Tennis Championships) werden van 13 tot en met 20 september 2009 georganiseerd in de Duitse stad Stuttgart.

Het toernooi ging van start met de strijd om de Europese titels voor landenploegen, vanaf woensdag 16 september werden de enkel- en dubbelspelkampioenschappen gespeeld.

Opzet

Landencompetitie 
In de Championship Division streden, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, 16 landen om de Europese titel. Daarnaast werd er ook gespeeld in lagere categorieën, namelijk de Challenge Division en de Standard Division. Landenploegen in deze laatste competities streden om promotie en degradatie naar een andere divisie.

Championship Division 
In de Championship Division nemen 16 landenploegen deel, dit zijn de landen uit de top-14 van de Europese kampioenschappen tafeltennis 2008 en de top-2 uit de Challenge Division van dat EK. De 16 ploegen in de Championship Division werden ingedeeld in vier groepen van vier ploegen. De top-4 van de EK in 2007 zijn groepshoofd in de eerste ronde. Elk duel tussen twee landen kan maximaal gaan over vijf enkelspelen. De top-2 van elke groep ging door naar de kwartfinales.

Enkel- en dubbelspel 
In de individuele competitie werd er gespeeld in een KO-systeem. Het deelnemersveld in het hoofdtoernooi van het enkelspel bestond zowel bij de mannen als bij de vrouwen uit 128 deelnemers. Indien er meer deelnemers waren, werd er een kwalificatieronde gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld naar vier gewonnen sets. De spelers en speelsters die in de kwalificaties of in de eerste ronde van het hoofdtoernooi verloren, konden deelnemen aan de troostronde.

Het deelnemersveld voor het dubbelspel bestond zowel bij de mannen als bij de vrouwen uit 64 duo's. Indien er meer teams zich hadden ingeschreven, werd er net als in het enkelspel een kwalificatieronde gespeeld. In het dubbelspel werd gespeeld naar drie gewonnen sets.

Na de Europese kampioenschappen tafeltennis 2007 werd het gemengd dubbelspel uit het programma geschrapt.

Onderdelen en medailles

Resultaten mannen

Groepsfase landencompetitie (Championship Division)

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden 1 - 8

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Eindfase enkelspel

Resultaten vrouwen

Groepsfase landencompetitie (Championship Division)

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden 1 - 8

Eindfase enkelspel 

2009
Tafeltennis in 2009
Sportevenement in Stuttgart
Tafeltennis
Tafeltennis in Duitsland